Bullseye – personaggio immaginario dei fumetti Marvel Comics
 Bullseye – personaggio immaginario del film di animazione Toy Story e dei suoi seguiti
 Doppia coppia all'otto di picche (Bullseye!) – film del 1990 diretto da Michael Winner
 Bullseye Records of Canada – casa discografica canadese
 Bullseye – programma televisivo in onda su Sky